Поуис:

 Поуис — округ Уэльса.
 Поуис — средневековое королевство.
 Поуис Вадог — маленькое средневековое уэльское княжество, занимавшее северную часть Поуиса в 1160—1277 годах.
 Поуис Венвинвин — маленькое средневековое уэльское княжество, занимавшее южную часть Поуиса в 1160—1283 годах.
 Замок Поуис — средневековый замок в Уэльсе.
 Поуис, Теодор Фрэнсис (1875—1953) — английский писатель валлийского происхождения.